E=mc2 — формула, яку часто називають формулою Ейнштейна. Ця формула є основою для концепції еквівалентності маси та енергії.

Назва E=MC2 або E=MC2 може відноситись до:

 E=MC2 (альбом Каунта Бейсі) — студійний альбом Каунта Бейсі, a 1957 — album by Count Basie
 E=MC² (альбом Джорджо Мородера) — студійний альбом 1979 італійського виконавця Джорджо Мородера
 «E=MC2» (пісня) — сингл 1986 групи Big Audio Dynamite
 E=MC2 (альбом Мераї Кері) — студійний альбом 2008 року американської співачки Мераї Кері
 «E=MC2» — пісня з альбому 01011001 2008 нідерландської групи Ayreon
 «E=mc2: Біографія найвідомішого рівняння у світі», книга Девіда Боденіса

EMC2 
 EMC2 — логотип американської компанії EMC Corporation

EMC2 
 EMC2 — перша комп'ютерна система нелінійного монтажу, представлена у 1989 році компанією Editing Machines Corp.
 EMC2 — друга версія розширеного пристрою управління, на основі програмного забезпечення Linux CNC